Вайербах:

 Вайербах (приток Аблаха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Вайербах (приток Брунсбаха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.